Teleki Ádám (1703–1763) katonatiszt, tábornok
 Teleki Ádám (1740–1792) költő, műfordító, dobokai főispán
 Teleki Ádám (1789–1851) katonatiszt, császári ezredes, honvéd tábornok
 Teleki Ádám (1900–1972) agrármérnök, politikai elítélt